Jam hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Música
Jam session, o reunión improvisada para tocar música de jazz.
«Jam», es una canción de Michael Jackson de su álbum Dangerous.
«Jam (canción de OV7)», es una canción por la banda mexicana OV7 de su álbum debut CD 00
Jam de Contact, espacio de práctica de Contact improvisación.
The Jam, un grupo de rock inglés de new wave de finales de los años 1970 y principios de los años 1980.

Además 
JAM, un código de país (ISO 3166-1 alfa-3) de Jamaica.
 JAM, código ISO del patois jamaiquino.
JAM, una unidad de las modelos japoneses de Junko Okuda, Ami Haruna y Misako Murakami.
JAM, personaje de la saga de Guilty Gear, un videojuego de peleas en 2D.
JAM - Java Application Machine.